Cusick ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Ian Cusick (* 1967), peruanisch-britischer Film- und Theaterschauspieler
 Raymond Cusick (1928–2013), britischer Produktionsdesigner